Personal Communications Service – system telefonii komórkowej
 Personal Clothing System – system brytyjskiego umundurowania polowego wprowadzony w roku 2011